Anton Goedhart, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Frans Goedhart, Nederlands politicus en verzetsstrijder
 Gerrit Goedhart, Nederlands politicus
 Gerrit Jan van Heuven Goedhart, Nederlands politicus en verzetsstrijder
 Johannes Frans Goedhart, Nederlandse Luitenant-ter-zee bij de Koninklijke Marine en Engelandvaarder
 Kees Goedhart, Nederlands bestuurder, voorganger, schrijver en zendeling
 Willem Goedhart, Nederlands organist en dirigent